Johanna van Akko (Akko, april 1271 - Clare Castle, 23 april 1307) was een Engelse prinses die achtereenvolgens gehuwd was met Gilbert de Clare en Ralph de Monthermer.

Biografie 
Johanna werd geboren te Akko als de dochter van Eduard van Engeland en diens vrouw Eleonora van Castilië terwijl haar ouders op kruistocht waren. Kort na haar geboorte vertrok het paar uit het Heilige Land en werd ze vervolgens door haar grootmoeder Johanna van Dammartin opgevoed. Op vijfjarige leeftijd werd ze door haar vader uitgehuwelijkt aan Hartman van Habsburg, een zoon van keizer Rudolf I. Hartman overleed echter voordat het tweetal elkaar had kunnen ontmoeten.

Kort na de dood van Hartman arrangeerde Eduard een nieuw huwelijk voor Johanna en werd ze uitgehuwelijkt aan de dertig jaar oudere  Gilbert de Clare. Ze huwden op 30 april 1290 in de Westminster Abbey, maar na een huwelijk van vijf jaar overleed De Clare al. Kort daarop kreeg ze een oogje op Ralph de Monthermer, een schildknaap aan het hof van haar vader, en in het geheim trouwden ze met elkaar in 1297, ondanks dat haar vader bezig was haar uit te huwelijken aan Amadeus V van Savoye. Toen koning Eduard I achter hun huwelijk kwam sloot hij Ralph de Monthermer op in Briston Castle.

Johanna beviel datzelfde jaar nog van haar eerste kind bij Ralph en uiteindelijk besloot Eduard I toch om hem in augustus 1297 vrij te laten. Hij bracht daarop leenhulde bij de koning en werd graaf van Gloucester en Hertford. In 1307 overleed Johanna en kort na haar ook haar vader. Haar broer Eduard ontnam haar man diens titels en schonk ze aan haar zoon Gilbert uit haar eerste huwelijk.

Nageslacht 
Uit haar huwelijk met Gilbert de Clare kreeg Johanna de volgende kinderen:
Gilbert (1291-1314), graaf van Hertford.
Eleonora (1292-1337), gehuwd met Hugh le Despenser.
Margaretha (1293-1342), gehuwd met Piers Gaveston en Hugh de Audley.
Elisabeth (1295-1360), gehuwd met John de Burgh, Theobal II van Verdun en Roger d'Amory

Johanna kreeg eveneens vier kinderen uit haar huwelijk met Ralph de Monthermer:
Maria (1297-1371), gehuwd met Duncan IV van Fife.
Johanna (1299-?), non.
Thomas (1301-1340), Baron Monthermer.
Eduard (1304-1339)

Voorouders

Bronnen 
 (2004): The Struggle for Mastery: The Penguin History of Britain 1066–1284. London, UK: Penguin. .
 (1850): Lives of the Princesses of England. London: Henry Colburn.
 (1988): Edward I''. Berkeley, US and Los Angeles, US: University of California Press. .

Huis Plantagenêt
Persoon in de 13e eeuw
Persoon in de 14e eeuw